Сан Дијего има више значења:
 Сан Дијего
 Округ Сан Дијего
 Сан Дијего (Тексас)